Газиз Салихович Губайдуллин (15 (27) июня 1887 — 13 октября 1937) — татарский историк, , писатель и .

Биография 

Родился 15 (27) июня 1887 года в Казани. Его отец был успешным предпринимателем.

Окончил медресе «Халидия». В молодости увлекался идеями реформирования ислама, входил в объединение шакирдов, которое выступало за реформу исламского образования, на деньги отца финансировал газету джадидистского направления «Эль-ислах». Увлечения Газиза, а также его намерения продолжить образование встретили непонимание его отца, конфликт между ними обострился настолько, что даже нашёл отражение в культуре — по его мотивам была написана пьеса Фатиха Амирхана «Яшляр».

В 1910 году поступил на юридический факультет Казанского университета, но через год перевёлся на историко-филологический факультет того же университета.

В 1914 году Газиз Губайдуллин женился на дочери купца Рабиге Казаковой. После женитьбы работал преподавателем в ряде учебных заведений, в том числе в медресе «Мухаммадия».

Окончив университет, в течение одного года преподавал в учебных заведениях Троицка. В 1917 году вернулся в Казань, там занимался общественной деятельностью, избирался в Городскую думу, принимал участие в создании Северо-восточного этнографического археологического института. Затем учился в аспирантуре Казанского университета.

В 1921 году на Газиза Губайдуллина был написан ложный донос, и он был арестован, но, впрочем, вскоре отпущен.

В 1925 году был назначен архивистом Азцентргосархива. На основе исследований в Азцентргосархиве были написаны работы «Азербайджанские беки и подвластные им крестьяне», «Феодальные классы и крестьянство в Азербайджане в XIX веке» и «Вакуфные имущества Азербайджана».

В феврале 1937 года уволен из Азцентргосархив, вскоре после этого арестован по доносу. Обвинялся в том, что он является «членом „Центра Всесоюзной контрреволюционной пантюркистской организации“, подготовлявшей вооружённое отторжение национальных республик от СССР и создание единого тюркского государства, а также состоит агентом германской, японской и турецкой разведок».

Расстрелян 13 октября 1937 года.

Реабилитирован (посмертно) в 1957 году.

Литературная деятельность 
Публиковался с 1907 года. Печатался в журнале «Анг», в котором опубликовал ряд работ в области татарской истории, литературе, педагогике, а также рассказы и фельетоны. Принимал участие в создании изданной в 1915 году фундаментальной работы о Марджани. В 1918 году печатался в газете «Курултай».

Для записи татарского языка использовал арабскую письменность. Ряд работ написал совместно с Али Рахимом.
 
Написал ряд следующие истории по истории: «Положение женщины у тюрко-татарских народов с древнейших времен до Тимура» (1914), «История татар» (1925), «Пугачевщина и татары» (1926), «К вопросу о происхождении хазар» (1927), «Падение империи Тимуридов и период узбеков» (1928), «Феодальные классы и крестьянство в Азербайджане в XIX веке» (1930).

Среди написанных Газизом Губайдуллиным работ есть также литературоведческие и социологические, например, «Как понимаете нацию?», «О стихах Сагита Рамиева», «„Молодые сердца“ в современной литературе».

Примечания

Ссылки 
 В Казани прошла международная конференция памяти татарского писателя Газиза Губайдуллина
 Первый татарский профессор
 В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка о первом татарском профессоре Газизе Губайдуллине

Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году

Татарские писатели
Выпускники медресе Российской империи
Литературоведы Российской империи
Историки Татарстана
Преподаватели медресе Мухаммадия
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Востоковеды, репрессированные в СССР